La Ribera de Torderes és un riu de la Catalunya del Nord, d'orientació bàsicament sud-oest - nord-est. És un curs d'aigua de la comarca del Rosselló, de règim torrencial, que neix als Aspres, en terme de Llauró, a partir de la unió de dos còrrecs.

En el seu primer tram emprèn la direcció nord-est i poc després esdevé termenal entre Llauró i Torderes durant uns 400 metres, i després entra plenament en el terme de Torderes. Travessa el terme sempre de sud-oest a nord-est, passant a prop del poble cap d'aquesta comuna, aproximant-s'hi per ponent per marxar-ne cap al nord. Inflexiona de forma important cap al nord, fins que va a trobar el límit dels termes de Torderes i de Forques, on gira cap a llevant, sempre de forma sinuosa, fins que s'aboca en la Ribera de Llauró, sempre fent de límit comunal.

Referències

Notes

Bibliografia 
 
 
 

Torderes, Ribera de
Torderes, Ribera de
Torderes, Ribera de
Torderes, Ribera de
Torderes, Ribera de